Небраска (значения):

 Небраска — штат в США.

 «Небраска» — американский фильм 2013 года.
  — национальный лес в штате Небраска, США.
 Nebraska — музыкальный альбом Брюса Спрингстина, вышедший в 1982 году.
  — заглавная песня одноимённого альбома.
  — корабль ВМФ США, служивший с 1907 по 1920 год.
  — подводная лодка ВМФ США, несущая службу с 1993 года.

См. также 
 Небраска-Сити